

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Pepłówek – część wsi Pepłowo w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Pepłówek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski